Die Tashkent Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Taschkent. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 23. bis 28. September 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Margarita Gasparjan im Einzel und die Paarung Olga Danilović/Tamara Zidanšek im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tashkent Open fand vom 21. bis 22. September 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Taschkent